Eschenau peut faire référence à :

Allemagne 
 Eschenau, village appartenant à la commune de Knetzgau, en Basse-Franconie ;

Autriche 
 Eschenau, commune autrichienne du district de Lilienfeld, en Basse-Autriche ;
 Eschenau im Hausruckkreis, commune autrichienne du district de Grieskirchen, en Haute-Autriche.